Touch Me, singolo dei The Doors del 1968
Touch Me, album di Gary Glitter del 1973
Touch Me, album di Samantha Fox del 1986
Touch Me (I Want Your Body), singolo di Samantha Fox del 1986